Leo-IX.-Kirchen sind Kirchen und Kapellen mit dem Patrozinium des heiliggesprochenen Papstes Leo IX. bzw. Gotteshäuser, die nach ihm benannt sind:

 San Lio (Venedig)
 Kapelle St. Leo IX. (Egisheim)
 St-Léon IX (Nancy)

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)